Nazca – płaskowyż w Peru, na którym znajdują się "Rysunki z Nazca"
 Nazca – miasto w Peru
 Nazca – rzeka
 Nazca – prekolumbijska kultura południowoamerykańska